

Cinema 
 Uncovered – film del 1994 diretto da Jim McBride

Musica 
 Uncovered – album di John Farnham del 1980
 Uncovered – album di John Corabi del 2006
 Uncovered – album di Robin Schulz del 2017